Grupo de los Ocho puede designar o estar ninculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 G-8, grupo de los siete países más industrializados del mundo más Rusia.
 Grupo de los Ocho, diputados que se apartaron del Partido Justicialista de Argentina durante la presidencia de Carlos Menem.
 Grupo de los Ocho, coalición de movimientos políticos chilenos partidarios del Régimen Militar de Augusto Pinochet.
 Grupo de los Ocho, organización patronal argentina.
 Grupo de los Ocho, conjunto de músicos y musicólogos españoles de principios de los años 1930.